Marcão, wł. Marco Antônio de Almeida Ferreira (ur. 1965) – brazylijski piłkarz
 Marcão, wł. Marcos Fernando Nangi (ur. 1969) – brazylijski piłkarz
 Marcão, Marco Antônio Valentim Britto Júnior (ur. 1970) – brazylijski muzyk
 Marcão, wł. Marco Aurélio de Oliveira (ur. 1972) – brazylijski piłkarz i trener
 Marcão, wł. Marcos Antonio Aparecido Cipriano (ur. 1973) – brazylijski piłkarz 
 Marcão, wł. Marcos Alberto Skavinsky (ur. 1975) – brazylijski piłkarz
 Marcão, wł. Marcos Vinicius Amaral Alves (ur. 1994) – brazylijski piłkarz
 Marcão, wł. Marcos do Nascimento Teixeira (ur. 1996) – brazylijski piłkarz